Braća Grimm, pisci iz 19. stoljeća.
 Braća Grimm (2005), film Terryja Gilliama iz 2005.